Scheyer ist der Familienname folgender Personen:

 Christine Scheyer (* 1994), österreichische Skirennläuferin
 Ernst Scheyer (1900–1985), deutschamerikanischer Kunsthistoriker
 Eugen Scheyer (1899–1957), deutscher kommunistischer Politiker
 Galka Scheyer (1889–1945), jüdische Malerin, Kunsthändlerin und Kunstsammlerin 
 Jon Scheyer (* 1987), US-amerikanischer Basketballspieler

Siehe auch:
 Scheier
 Shyer